

Wydarzenia 

 Europa
 cesarz bizantyjski Teodozjusz III zawarł układ pokojowy z chanem bułgarskim Terwelem
 Leon III Izauryjczyk zmusił cesarza bizantyńskiego Teodozjusza III do ustąpienia i założył dynastię izauryjską.

716